Палякана () — португальська власна назва.

Топоніми

Перейру-де-Палякана — парафія.